Ransart – település Franciaországban
 Ransart – település Belgiumban